Melbourne World Challenge 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 22 marca 2014 w australijskim Melbourne. Zawody były pierwszą odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w lekkoatletyce
Melbourne World Challenge
2014 w Australii